Monumental puede referirse a:
 Lo relativo a monumento
 Conjunto monumental

 Estadio Monumental (desambiguación)
 Plaza de toros Monumental:
 Plaza de toros Monumental de Las Ventas (Madrid)
 Plaza de toros Monumental de Barcelona
 Monumental Plaza de toros México
 Monumentalismo, utilización de grandes proporciones en las obras de arte (estilo monumental, arquitectura monumental, escultura monumental) y construcción de monumentos públicos como expresión de poder.

Bandera monumental (desambiguación)
Mayúsculas monumentales

Referencias